

Geografia 
 Vaudémont – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Antonio di Vaudémont – conte di Vaudémont e signore di Joinville
 Federico II di Vaudémont – conte di Vaudémont e signore di Joinville
 Luisa di Lorena-Vaudémont – regina consorte di Francia
 Margherita di Lorena-Vaudémont – principessa di Lorena e duchessa di Alençon, viene venerata come beata dalla Chiesa cattolica